Grenzer steht für

 die Bevölkerung der ehemaligen österreichisch-ungarischen Militärgrenze mit besonderen militärischen Verpflichtungen
 Soldaten im österreichischen Grenzgebiet zu Ungarn im heutigen Burgenland, siehe Grenzer (Burgenland)
 Grenztruppen jeglicher Art, siehe Grenztruppen
 speziell die Grenztruppen der DDR
 Zöllner

Grenzer ist der Familienname folgender Personen:
 Eckart Grenzer (1943–2017), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Krenzer (Begriffsklärung)